Robin Malmkvist – calciatore svedese
 Lars Malmkvist –  ex wrestler svedese
 Siw Malmkvist – cantante svedese